Sprud ili lido   je nakupina pijeska (i ostalog sedimenta) - manji izduženi otok po rijekama, jezerima i morima.Sprudovi mogu biti potpuno potopljeni, tad su neobično opasni za plovila, ili izdignuti iznad razine vode, ali kako su obično vrlo niski, i oni predstavljaju opasnost za plovidbu, jer se na njih lako nasuka.

Karakteristike
Sprudovi nastaju u blizini niskih pješčanih (ili sedimentih) obala, taloženjem tog istog pijeska na neki podvodni greben, zbog djelovanja valova, struja i vjetra.

Sprudovi na ustima morskih i jezerskih zaljeva, imaju tendenciju da se vremenom izdulje cijelom dužinom zaljeva, i na kraju ga potpuno zatvore i pretvore u lagunu.
 
Duž niskih pješčanih obala, često se formiraju sprudovi u obliku barijera, kao što je to slučaj u Meksičkom zaljevu, gdje su se formirali paralelno s plažama, i pretvorili dobar dio obale u lagune. Oni su isprekidani plimnim uvalama, i povezani podvodnim plimnim deltama. Ti sprudovi pretvorili su inače krivudavu obalu Meksičkog zaljeva u gotovo ravnu liniju.

Sprudova nema uz stjenovite obale, i tamo gdje je visina plimnog vala viša od dva i pol metra.

Pogledajte i ove stranice
 Greben
 Atol
 Hrid
 Koraljni greben

Izvori

Vanjske poveznice 

 Sandbar na portalu Encyclopædia Britannica 

Hidrologija
Oceanografija
Geografija
Fluvijalni reljefni oblici

hu:Turzás
nn:Sandbanke